IGAC peut faire référence à :
 Inspection générale des affaires culturelles, en France
 Inspecção Geral das Actividades Culturais, au Portugal
 Institut géographique Agustín Codazzi, organisme national de cartographie de la Colombie